Bergmann M1902 – niemiecki ciężki karabin maszynowy
 Colt M1902 – amerykański pistolet samopowtarzalny